Wattle Island ist der Name folgender Inseln:
 Wattle Island (Antarktika) vor der Küste des Enderbylands
 Wattle Island (Australien) vor der Küste des Bundesstaats Victoria